Die CIB PSA Black Ball Squash Open 2021 fanden vom 12. bis 25. März 2021 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Die Konkurrenz wurde vom 19. bis 25. März ausgetragen. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2020/21 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Die Damen spielten ihre Konkurrenz vom 12. bis 18. März.

Vorjahressieger waren Fares Dessouki bei den Herren und Sarah-Jane Perry bei den Damen. In der Herrenkonkurrenz erreichten sowohl Fares Dessouki als auch Marwan Elshorbagy das Finale, in dem sich Elshorbagy mit 11:7, 11:9, 7:11 und 14:12 durchsetzte. Bei den Damen traf die topgesetzte Weltranglistenführende Nour El Sherbini im Endspiel auf Amanda Sobhy und besiegte diese mit 13:11, 11:5, 6:11 und 11:7.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ahmed Wael und Ahmed Ismail bei den Herren sowie Nadeen Kotb und Malak Fathy bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 175.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Offizielle Homepage (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2020/21
PSA World Tour der Damen 2020/21
2021